Szukalski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Albert Szukalski (1945–2000), polnisch-belgischer Künstler 
 Stanisław Szukalski (1893–1987), polnischer Bildhauer und Maler
 Tomasz Szukalski (1947/48–2012), polnischer Saxophonist und Komponist

Siehe auch

 (12259) Szukalski,  ein Asteroid des Asteroidenhauptgürtels